

France 

Homonymie exacte
Les Autels, commune du canton de Rozoy-sur-Serre, dans le département de l’Aisne ;

Homonymies partielles
Les Autels-Saint-Bazile, commune du canton de Livarot, dans le département du Calvados ;
Les Autels-Villevillon, commune du canton d'Authon-du-Perche, dans le département d’Eure-et-Loir.